Хенрик Корушки (Чешка, 1265 - замак Тирол, 2. април 1335) је био краљ Чешке. Био је син Мајнарда, војводе Корушке и Елизабете Баварске.

Породично стабло 

Умрли 1335.
Краљеви Чешке